Onchoscelis är ett släkte av skalbaggar. Onchoscelis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Onchoscelis